Динамо-ГУВД в сезоне 2011/2012 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу среди женщин в сезоне 2011/2012.

Итоги прошедшего сезона (2010/2011) 

По итогам сезона в Премьер-лиги команда Динамо-ГУВД заняла второй год подряд 6-е место, что дало право участвовать в европейском клубном турнире — Кубке Европы. В розыгрыше Кубка России участвовала в «Финале четырёх», где заняла 4-е место. В Кубке Европы дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира  «Аррасу».
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:

«больше всех очков» — Ана Дабович (528 очка, 20,3 в среднем за игру) – лучший результат в Премьер-лиге;

«лучшая при 2-ох очковом попадании» — Наталья Мясоедова (49,2%);

«лучшая при 3-х очковом попадании» — Шина Мош (43,9%);

«лучшая реализация штрафных бросков» — Шина Мош (89,7%);

«лучшая по атакующим передачам» — Ана Дабович (128, 4,9 в среднем за игру) – лучший результат в Премьер-лиге;

«лучшая по подборам» — Наталья Мясоедова (200, 8,7 в среднем за игру).

Хронология событий 
 июнь 2011 г. На чемпионате Европы по баскетболу в Польше сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды был игрок «Динамо-ГУВД» - Наталья Мясоедова.

 09 июля 2011 г. по результатам жеребьевки, состоявшейся в Мюнхене, определились соперники «Динамо-ГУВД» в группе «В» Кубка Европы. Ими стали:  Лото Янг Кэтс,  Тильдж Баскет (чемпион Швеции),  Бешикташ Кола Турка

 июль 2011 г. На чемпионате мира по баскетболу среди ветеранов в Бразилии новосибирские динамовки, игравшие в возрастной группе старше 45 лет, заняли первое место, переиграв в финале немецкую команду — 49:42. После этой победы новосибирское «Динамо» стало трёхкратными чемпионками мира среди ветеранов. Состав команды: Любовь Бакулина, Ирина Минх, Елена Капутская, Ирина Левченко, Татьяна Коломеец, Галина Потемина, Ирина Азарова, Наталья Тимофеева, Наталья Жданович, Светлана Кривцова, Анна Минх, Ольга Мищенко и Галина Кожевникова.

 июль 2011 г. На молодёжном чемпионате Европы по баскетболу (до 20 лет) в Сербии сборная России заняла второе место. В составе «серебряной» команды выступали игроки команды"Динамо-ГУВД": Анастасия Шилова и Ольга Соколовская. Причём Анастасия была включена, по решению оргкомитета турнира, в символическую пятёрку Чемпионата Европы.

 29 августа - 16 сентября 2011 г. «Динамо-ГУВД» находилась в Хорватии на сборах, где команда провела пять товарищеских матчей:  "ЗKK Кроатия 2006" (Загреб) - 82:42,  "Джолли ДБС" (Шибеник) - 80:67 и 102:57, а также с двумя командами  из низших лиг - 66:50 и 84:55

 5 января 2012 г. Динамо-ГУВД до конца сезона 2011/12 арендовала у курского "Динамо" форварда Екатерину Нечепаеву

 18 января 2012 г. Клуб заключил предварительное соглашение о финансовом партнерстве с группой компаний «Афина Паллада». Это соглашение должно помочь клубу завершить сезон без долгов, а в следующем сезоне «работать на результат».

 23 января 2012 г. Татьяна Петрушина приняла решение расторгнуть контракт с «Динамо-ГУВД» и продолжит свою карьеру в екатеринбургском «УГМК».

  14 апреля 2012 г. «Динамо-ГУВД» завершил сезон выиграв плей-аут у «Энергии». Итоговый результат в чемпионате России сезона 2011/12 — 9-е место.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Движение команды по турам

Таблица чемпионата

Плей-аут

Кубок России

Группа «Б»

1/4 финала

Кубок Европы FIBA

Группа «В» 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Состав с начала сезона 

 Почетный президент клуба — Сергей Глушков
 Генеральный директор — 
 Главный тренер — Владимир Колосков
 Тренеры — Виктор Кухаренко, Галина Кожевникова.

Динамо-ГУВД - 2

Кубок Кузина 
Данное соревнование является отборочным турниром к основной сетке Кубка России
Группа В  (13-15.09.2011, Новосибирск)

Молодёжное первенство чемпионата России 

•	указываются игроки "Динамо-ГУВД"

 Турнирная таблица

Финал Восьми (Вологда)

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Ирина Минх

См. также 
 Динамо-ГУВД
 Суперлига А (женщины)
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2011/2012
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на оф. сайте Российской Федерации баскетбола

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск